Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato di hockey su prato maschile
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile